

Persone 
 Stefanie Stemmer (1981) – sciatrice tedesca
 Stefanie Stemmer (1993) – tennista tedesca